Abhängen steht für:
 eine Behandlung von frisch geschlachtetem Fleisch, siehe Fleischreifung
 Chillen, ein umgangssprachliches Wort für sich ausruhen
 den Einbau einer Zwischendecke in hohen Räumen

Siehe auch: